Орден Королевского дома Гогенцоллернов за военные и гражданские заслуги () — прусская награда, орден.

История 
5 декабря 1841 года династически младшие представители рода, прусские князья Фридрих Константин Гогенцоллерн-Гехингенский и Карл Антон Гогенцоллерн-Зигмаринген учредили Княжеский Орден Дома Гогенцоллернов. Девиз княжеского ордена — «За верность и заслуги» (Für Treue und Verdienst).

В 1851 году, не прекращая существования этого Ордена, король Фридрих Вильгельм IV провозгласил учреждение Ордена Королевского Дома Гогенцоллернов. Днём учреждения Королевского Ордена был избран 150-летний юбилей коронации Фридриха I как короля Пруссии — 18 января 1851 года. Девиз королевского ордена — «От тверди к морю» (Vom Fels zum Meer). Имеется в виду территориальная протяжённость от вершины скалы замка Гогенцоллерн до Балтийского моря.

Крест 1-й степени носили на плечевой ленте, 2-й степени — на шейной ленте, 3-й, 4-й и 5-й степеней — на ленте на левой стороне груди. Королевский орден носили на орденской цепи. 1-я и 2-я степени ордена имели орденские звёзды.

Ранги ордена 
 Княжеский орден Дома Гогенцоллернов — для награждения за гражданские заслуги
 Королевский прусский орден Дома Гогенцоллернов (с мечами и без) — соответственно награждались за военные и гражданские заслуги.

Классы ордена 
Орден Королевского Дома Гогенцоллернов изначально подразделялся на четыре класса: Великого Комтура, Комтура, Рыцаря и «Обладателя» Ордена; и два дивизиона: военный и гражданский. Знаки для II, III и IV классов в двух дивизионах были абсолютно разными: в военном — в виде креста, в гражданском — в виде чёрного династического орла.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Авиация и воздухоплавание до Второй мировой войны
 Орден
 Награды Пруссии

Дома Гогенцоллернов
Дома Гогенцоллернов